Араун () — в валлийской мифологии король потустороннего мира Аннуна.

Мифы об Арауне 
В первой ветви Мабиноги Пуйлл ошибочно натравливает своих гончих на оленя, и обнаруживает, что Араун охотится на ту же дичь. В качестве наказания Араун просит Пуйлла поменяться местами на год и один день и победить Хавгана, соперника Арауна, что сам Араун сделать пытался, но не смог. Араун же занял место Пуйлла, лорда Диведа. Араун и Пуйлл стали хорошими друзьями, так как, когда Пуйлл носил личину Арауна, он спал с женой Арауна, но не тронул её.

В валлийском фольклоре  неслись по небесам осенью, зимой и ранней весной. Лай гончих доносился криком мигрирующих диких гусей, а их добычей были потерянные души, которые отправлялись в Аннун. Как бы то ни было, сам Араун не относится к этой традиции, а гончими правит старуха Маллт-и-Нос. Позже миф был христианизирован, чтобы описать «поимку человеческих душ и отправку грешных душ в Аннун», и в христианской традиции Аннун стал ассоциироваться с адом.

Происхождение имени 
Ссылаясь на Коха, имя Араун могло произойти от библейского имени Аарон, имени брата Моисея, которое в конечном счете восходит к древнееврейскому имени и означает «возвеличенный». Имя Аарон было распространено в Уэльсе во времена римлян, что показано Гильдой, который писал: «Аарон и Юлий были христианскими мучениками из Urbs Legionis („город легиона“, возможно Карлеон) во времена императора Диоклетиана». Тем не менее, из-за этимологической схожести и связи с охотой, Арауна иногда ассоциируют с галльским богом Цернунном.

Примечания 

Валлийская мифология
Вымышленные короли